Op Roland Garros 2005 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 25 mei tot en met 5 juni 2005.

Toernooisamenvatting 
Het toernooi werd gewonnen door het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez die in de finale het tweede reekshoofd, het koppel Cara Black en Liezel Huber, versloegen in drie sets. Het was hun 29e gezamenlijke titel, waarvan acht in de grandslamtoernooien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2005